Antonia Merighi – contralto italiano
 Gianni Merighi – calciatore italiano
 Mario Merighi –  medico e politico italiano
 Rubén Merighi – calciatore argentino
 Vincenzo Merighi –  compositore, violoncellista e docente italiano